Запрет на курение
 Судебный запрет
 Пищевые запреты в исламе
 Запрет на смерть
 Запрет на ношение масок
 Знак запрета
 Запрет на литовскую латиницу
 Запрет морской торговли
 Принцип запрета

См. также 
 Запретный город
 Запретная пища
 Запрещающие и ограничивающие знаки
 Табу